Хесус Родригез има више значења:

 Хесус Родригез, Рафаел Фуентес Виљареал (Акуња), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Хесус Родригез (Виља Унион), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Хесус Родригез (Колима), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Хесус Родригез, Ехидо Ривера (Силао), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Хесус Родригез, Ел Ранчито (Гвадалупе), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику